Министр здравоохранения Республики Дагестан — глава Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Нынешний министр здравоохранения (ВРИО) — Татьяна Васильевна Беляева, с 29 декабря 2020 года.

Список

Главы управления по делам здравоохранения Дагестанской АССР 
(Список неполный)

Министры здравоохранения Республики Дагестан

Примечания

Ссылки 
 Министерство здравоохранения Республики Дагестан